Bogart puede referirse:

 Humphrey Bogart, un actor de cine estadounidense.
 Bogart (Georgia), una localidad de Estados Unidos.
 Bogart (Ohio), una localidad de Estados Unidos.